Tha Wang Pha (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nan, Thailanda, cu o populație de 51.518 locuitori și o suprafață de 702,204 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 91 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nan